Мустанг — одичавшая домашняя лошадь.

Топоним 
 Мустанг () — административный район Непала.
 Мустанг (Монтанг) — бывшее государство на территории этого района.
 Мустанг — город, бывший столицей указанного государства.

Техника 
 «Мустанг» — семейство полноприводных автомобилей КамАЗ.

Искусство 
 «Мустанг» — фильм 2015 года франко-турецкого режиссёра Дениз Гамзе Эргювен.
 «Мустанг» — фильм 2019 года французского режиссёра Лор де Клермон-Тоннер.
 Рой Мустанг — персонаж аниме Стальной Алхимик.
 Мустанги Лас-Колинаса — бронзовая скульптурная композиция.
 «Золотой Мустанг» — журнал о лошадях.
 «Синий мустанг» — скульптура Хосе Хименеса.